Titlen LEGO øen kan henvise til flere artikler:

 Panik på LEGO Øen – et PC-spil fra 1997
 LEGO øen 2: Kim Cools hævn – 2001 opfølgeren til det gamle PC-spil
 Island Extreme Sport – PlayStation 2-spil fra 2002. Foregår på samme ø som de foregående
 LEGO øen (serie) – en artikel om hele serien